Anton Hueber ist der Name folgender Personen:

* Anton Hueber (Politiker, 1861) (1861–1935), österreichischer Politiker (SDAP), Gewerkschafter, Nationalrat und  Bundesrat
 Anton Hueber (Politiker, 1862) (1862–1937), österreichischer Politiker (DnP), Reichsratsabgeordneter